Sant'Ezechiele – profeta ebraico, celebrato il 10 aprile
Sant'Ezechiele Moreno (†1906) – missionario agostiniano spagnolo, vescovo, celebrato il 19 agosto
Beato Ezechiele Huerta Gutiérrez (†1927) – martire in Messico con il fratello Salvatore, celebrato il 3 aprile